Чевернур — название населённых пунктов в России:

 Чевернур — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 Чевернур — деревня в Михайловском сельском поселении Советского района Марий Эл.
 Чевернур — деревня в составе Ронгинском сельском поселении Советского района Марий Эл.